Edukacyjny Festiwal Sztuki artNoble – wydarzenie tworzone w partnerstwie z publicznymi uczelniami artystycznymi, w szczególności plastycznymi, muzycznymi, teatralnymi i filmowymi, z zaproszonymi uczelniami niepublicznymi, a także z uniwersyteckimi wydziałami artystycznymi. Celem festiwalu jest promocja najlepszych absolwentów tych uczelni, zaproszonych do konkursu artNoble. Festiwal przyznaje nagrody w dwóch dziedzinach Muzyka i Plastyka; prezentuje najlepsze dyplomy plastyczne uczestników konkursu. Każda uczelnia typuje 3 kandydatów, następnie Jury składające się z ponad 46 jurorów wybiera najlepszych. W trakcie Festiwalu odbywa się Gala artNoble; debaty rektorskie, profesorskie, eksperckie; wystawy laureatów artNoble Plastyka w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu (Partner konkursu) oraz koncert laureatów artNoble Muzyka w Mazowieckim Teatrze Muzycznym im. Jana Kiepury w Warszawie (Partner konkursu).

Konkurs artNoble wyodrębnił się w oddzielny festiwal (Edukacyjny Festiwal Sztuki artNoble) z Interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuk M{i}aSTO/a Gwiazd i zwieńczony jest uroczystą Galą artNoble. Festiwal funkcjonuje od 2012 roku w postindustrialnym mieście Żyrardowie. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Kultury i Sztuki – artHOLDING.

Gala artNoble 
Gala konkursowa artNoble, realizowana jest w partnerstwie z Interdyscyplinarnym Festiwalem Sztuk Miasto Gwiazd. Gala odbywa się w Żyrardowie w pofabrycznych, zabytkowych halach i zwyczajowo trwa dwa pierwsze dni. Nagrodą jest statuetka 1-Art przyznawana od 2012 r. w kategorii Plastyka, a od 2014 r. – w kategorii Muzyka. Gali towarzyszą: koncerty laureatów, koncerty i recitale wybitnych osobistości świata muzyki, zarówno klasycznej, jak i popularnej oraz artystyczne wydarzenia towarzyszące. Festiwal rozpoczyna się wystawą laureata i osób wyróżnionych artNoble Plastyka w poprzedniej edycji konkursu, od 2012 do 2015 roku w Galerii Studio (Teatr Studio) w Pałacu Kultury i Sztuki w Warszawie, a od 2016 roku w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, i kończy się koncertem laureata i osób wyróżnionych artNoble Muzyka w poprzedniej edycji konkursu, w Mazowieckim Teatrze Muzycznym im. Jana Kiepury w Warszawie. Laureat wybierany jest przez 46 jurorów spośród kandydatów zgłoszonych przez wszystkie uczelnie sztuk pięknych i uczelnie muzyczne w kraju. Jurorami konkursu artNoble są wybitne postaci świata nauki, kultury i sztuki.

Nagroda 

Statuetka „1-art” zaprojektowana została w symbolice polskiej złotówki, zwyczajowo nazwana artNoble (Sztuka Szlachetna). Są dwa rodzaje statuetek: „duża” dla laureata konkursu i „mała” dla uczelni, która wytypowała nagrodzonego kandydata. Nagroda przyznawana jest od 2012 r. w ramach Edukacyjnego Festiwalu Sztuk artNoble. Jest to nagroda dla wyróżniającej się „Osobowości Twórczej” za najlepszy dyplom w zakresie sztuk plastycznych i muzycznych z publicznych uczelni artystycznych, dla oryginalnej osobowości artystycznej, pełnej pasji i energii twórczej, której prace zrealizowane są na europejskim poziomie i przykuwają uwagę odbiorców.

Statuetka 1-Art przyznawana jest także uczelni, której absolwent wygrał nagrodę artNoble w danej kategorii.

Kuratorzy artNoble 
 artNoble Plastyka – przewodniczący kuratorów artNoble Plastyka prof. Jan Tutaj – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, prof. Jacek Zdybel – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, prof. Jarosław Bogucki – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, prof. Marian Waldemar Kuczma – Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, prof. Michał Minor – Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, prof. Piotr Karczewski – Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, prof. Jacek Staszewski – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 Edukacyjny Festiwal Sztuki artNoble – prof. Artur Krajewski – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Laureaci Konkursu artNoble

2022 
artNoble Plastyka
 Igor Kociński (ASP w Łodzi)

Wyróżnienia:
 Antonina Chmielewska-Merynda (ASP w Krakowie)
 Kaja Koster (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)

2021 
artNoble Plastyka
 Natalia Gwiazdowska (ASP w Gdańsku)

Wyróżnienia:
 Michał Wasiak (ASP w Łodzi)
 Anton Sivatski (ASP we Wrocławiu)
 Karolina Cygnar (ASP w Krakowie)
 Adrian Zert (ASP w Katowicach)

2020 
artNoble Plastyka
 Alicja Pakosz (ASP w Krakowie)

Wyróżnienia:
 Katarzyna Piekutowska (ASP w Katowicach)
 Roxana Goncarzewicz (UA w Poznaniu)

2019 
artNoble Plastyka
 Robert Marchewka (ASP w Warszawie)

Wyróżnienia:
 Julia Świtaj (ASP w Katowicach)
 Anna Woźniak (ASP w Łodzi)

2018 
artNoble Plastyka
 Mateusz Kokot (ASP w Katowicach)

Wyróżnienia:
 Magdalena Sadłowska (ASP w Krakowie)
 Paulina Żmuda (ASP w Gdańsku)

2017 
artNoble Plastyka
 Maciej Andrzejczak (UA w Poznaniu)

Wyróżnienia:
 Justyna Janikowska (ASP w Krakowie)
 Szymon Ryczek (ASP w Łodzi)

2016

artNoble Plastyka 
 Przemysław Jeżmirski (ASP w Katowicach)

Wyróżnienia:
 Dawid Marszewski (UA w Poznaniu)
 Ewelina Maksimiuk (AS w Szczecinie)
 Dariusz Nowak (ASP w Krakowie)

2015

artNoble Plastyka 
 Nadia Świerczyna (ASP w Katowicach)

Wyróżnienia:
 Anna Demidowicz (UA w Poznaniu),
 Jerzy Piątkowski (ASP w Krakowie)

artNoble Muzyka 
 Alina Adamski (AM w Łodzi)

Wyróżnienia:
 Aleksandra Świderek (UMFC w Warszawie),
 Martin Gregorius (AM w Gdańsku)

2014

artNoble Plastyka 
 Marcelina Groń (ASP we Wrocławiu)

Wyróżnienia:
 Marlena Biczak (ASP w Krakowie),
 Krzysztof Sokolovski (ASP w Warszawie)

artNoble Muzyka 
 Marta Kordykiewicz (UMFC w Warszawie)

Wyróżnienia:
 Jekaterina Drzewiecka (AM w Bydgoszczy),
 Aleksandra Denga (AM w Gdańsku)

2013

artNoble Plastyka 
 Jacek Dudek (ASP w Krakowie)

Wyróżnienia:
 Joanna Kurkiewicz (ASP w Łodzi),
 Grzegorz Klimek (ASP we Wrocławiu)

2012

artNoble Plastyka 
 Paweł Kwiatkowski (ASP w Łodzi)

Wyróżnienia:
 Magdalena Grabowska (ASP w Warszawie),
 Maksymilian Ziobro (UA w Poznaniu).

Jury artNoble

Jury 
 prof. Jacek Staszewski – kurator konkursu artNoble Plastyka (ASP Warszawa)
 prof. Marian Waldemar Kuczma – kurator konkursu artNoble Plastyka (ASP Wrocław)
 prof. Jan Tutaj – kurator konkursu artNoble Plastyka (ASP w Krakowie)
 prof. Piotr Karczewski – kurator konkursu artNoble Plastyka (ASP Łódź)
 prof. Jacek Zdybel – kurator konkursu artNoble Plastyka (ASP Gdańsk)
 prof. Jarosław Bogucki – kurator konkursu artNoble Plastyka (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
 prof. Michał Minor – kurator konkursu artNoble Plastyka (ASP Katowice)
 prof. Ewa Iżykowska-Lipińska – kurator artNoble Muzyka (UMFC w Warszawie)
 (R.I.P. 2020) prof. Andrzej Strzelecki – kurator artNoble Teatr (Akademia Teatralna w Warszawie)
 prof. Anna Serafińska – prodziekan Wydziału Aktorskiego (Akademia Teatralna w Warszawie)
 prof. Stanisław Mocek – rektor Collegium Civitas
 prof. Artur Krajewski – kurator Edukacyjnego Festiwalu Sztuk artNoble (ASP Warszawa)
 prof. Dawid Korzekwa – prezes Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej STGU
 dr hab. Marko St. Babić – sekretarz Zakładu Europejskich Studiów Subregionalnych, Instytut Europeistyki UW
 dr hab. Paweł Kwiatkowski – laureat artNoble Plastyka 2012 (ASP Łódz)
 Jacek Dudek – laureat artNoble Plastyka 2013 (ASP Kraków)
 Marcelina Groń – laureatka artNoble Plastyka 2014 (ASP Wrocław)
 Nadia Świerczyna – laureatka artNoble Plastyka 2015 (ASP Katowice)
 Przemysław Jeżmirski – laureat artNoble Plastyka 2016 (ASP Katowice)
 Maciej Andrzejczak – laureat artNoble Plastyka 2017 (UA w Poznaniu)
 Mateusz Kokot – laureat artNoble Plastyka 2018 (ASP Katowice)
 Robert Marchewka – laureat artNoble Plastyka 2019 (ASP Warszawa)
 Alicja Pakosz – laureat artNoble Plastyka 2020 (ASP Kraków)
 Natalia Gwiazdowska – laureat artNoble Plastyka 2021 (ASP Gdańsk)
 Marek Żydowicz – prezes Fundacji TUMULT, Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Camerimage
 Roman Gutek – założyciel firmy Gutek Film, twórca festiwalu Nowe Horyzonty
 dr Tomasz Miłkowski – przewodniczący Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych
 Lidia Popiel – fotografka, dziennikarka, modelka
 Zbigniew Belowski – dyrektor artystyczny Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu
 Kaja Werbanowska – kierownik Galerii Promocyjnej w Warszawie
 Marek Wawrzkiewicz – prezes Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich
 Jerzy Jankowski – wiceprezes Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich
 Elżbieta Laskowska – dyrektor Muzeum Karykatury
 Piotr Milwiw-Baron – dyrektor Naczelny i Artystyczny Orkiestry Sinfonia Iuventus
 dr Alicja Węgorzewska – dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej
 Adam Radoń – dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Komiksów i Gier
 Mateusz Matyszkowicz – filozof, prezes TVP
 Jacek Cegiełka – prezes Fundacji Kino
 Jolanta Borowiec – dyrektor Kanału Tematycznego POLSAT Cafe
 Piotr Jasiak – szef Działu Nowych Mediów (Telewizja POLSAT)
 Bogusław Chrabota – redaktor naczelny Rzeczpospolitej
 Paweł Łubowski – redaktor naczelny magazynu Artluk
 Maciej Mazurek – krytyk sztuki, publicysta, malarz
 Monika Małkowska – krytyk sztuki, publicystka
 Matthew Tyrmand – publicysta, dziennikarz
 dr Paweł Węgrzyn – projektant mody, twórca firmy Węgrzyn Fashion, farmakolog kliniczny
 Artur Wolski – animator kultury, twórca portalu Entropia Słowa
 Jarosław Marek Spychała – filozof, twórca programu edukacji filozoficznej Lego-Logos
 Norbert Biedrzycki – vice president McKinsey Digital
 Joanna Kos-Krauze – wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Reżyserów Polskich
 Artur Waczko – prezes Warszawskiej Szkoły Reklamy
 Robert Gonera – aktor, reżyser, twórca Festiwalu Interscenario
 Małgorzata Lewińska – aktorka, instruktor teatralny
 dr Piotr Perski – malarz, wykładowca Barcelona Academy of Art
 Jette Bierg – dyrektor MSA / Metafora Studio Arts (Hiszpania)

Jury 2016 
 prof. Jan Tutaj – przewodniczący Kuratorów konkursu artNoble Plastyka, ASP w Krakowie
 prof. Stanisław Wieczorek – kurator konkursu artNoble Plastyka ASP w Warszawie
 prof. Marian Waldemar Kuczma – kurator konkursu artNoble Plastyka ASP we Wrocławiu
 prof. Gabriel Kołat – kurator konkursu artNoble Plastyka ASP w Łodzi
 prof. Jacek Zdybel – kurator konkursu artNoble Plastyka ASP w Gdańsku
 prof. Bartosz Otocki – kurator konkursu artNoble Plastyka Akademia Sztuki w Szczecinie
 dr Witold Kanicki – kurator konkursu artNoble Plastyka Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 Miłosz Wnukiewicz – kurator konkursu artNoble Plastyka ASP w Katowicach
 prof. Ewa Iżykowska-Lipińska – kurator artNoble Muzyka, UMFC w Warszawie
 prof. Andrzej Strzelecki – kurator artNoble Teatr, Akademia Teatralna w Warszawie
 prof. Artur Krajewski – Kurator Festiwalu Sztuk, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 prof. dr hab. Stanisław Mocek – rektor Collegium Civitas
 prof. inż. Maciej Krawczak – rektor Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania
 prof. Jan Łaszczyk – rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 dr hab. Dawid Korzekwa – prezes Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej STGU
 dr Paweł Kwiatkowski – laureat artNoble Plastyka 2012 (ASP w Łodzi)
 Jacek Dudek – laureat artNoble Plastyka 2013 (ASP w Krakowie)
 Marcelina Groń – laureatka artNoble Plastyka 2014 (ASP we Wrocławiu)
 Nadia Świerczyna – laureatka artNoble Plastyka 2015 (ASP w Katowicach)
 Marek Żydowicz – prezes Fundacji TUMULT, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Camerimage
 Roman Gutek – założyciel firmy Gutek Film, twórca festiwalu Nowe Horyzonty
 Tomasz Miłkowski – przewodniczący Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych
 Lidia Popiel – fotografka, dziennikarka, modelka
 Wacław Kuczma – dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu
 Mateusz Matyszkowicz – dyrektor TVP Kultura
 Paweł Lisicki – redaktor naczelny tygodnika „DoRzeczy”
 Elżbieta Laskowska – dyrektor Muzeum Karykatury
 Grzegorz Miecugow – dyrektor Programowy TVN 24
 dr Alicja Węgorzewska – dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury
 Jarosław Marek Spychała – filozof, twórca programu edukacji filozoficznej Lego-Logos
 Bogusław Chrabota – redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”
 Paweł Łubowski – redaktor naczelny magazynu „Artluk”
 Maciej Mazurek – krytyk sztuki, publicysta, malarz
 Adam Radoń – dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Komiksów i Gier
 Jacek Cegiełka – prezes Fundacji Kino
 Piotr Jasiak – szef Działu Nowych Mediów (Telewizja Polsat)
 Zdzisław Pietrasik – krytyk filmowy Tygodnika Polityka
 Artur Waczko – prezes Warszawskiej Szkoły Reklamy
 Robert Gonera – aktor, reżyser, twórca Festiwalu Interscenario
 Małgorzata Lewińska – aktorka, instruktor teatralny
 Kaja Werbanowska – kierownik Galerii Promocyjnej w Warszawie
 Aleksei Romashin – artysta, projektant, pedagog, członek Związku Plastyków Rosji

Jury 2015 
 prof. Adam Myjak – rektor ASP w Warszawie
 prof. Stanisław Tabisz – rektor ASP w Krakowie
 prof. Ludmiła Ostrogórska – rektor ASP w Gdańsku
 prof. Jolanta Rudzka-Habisiak – rektor ASP w Łodzi
 prof. Piotr Kielan – rektor ASP we Wrocławiu
 prof. Antoni Cygan – rektor ASP w Katowicach
 prof. Marcin Berdyszak – rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
 prof. Ryszard Handke – rektor Akademii Sztuki w Szczecinie
 prof. Andrzej Strzelecki – rektor Akademii Teatralnej w Warszawie
 prof. Ewa Kutryś – rektor PWST w Krakowie
 prof. Mariusz Grzegorzek – rektor Szkoły Filmowej w Łodzi
 prof. Tomasz Miczka – rektor Akademii Muzycznej w Katowicach
 prof. Jerzy Kaszuba – rektor Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
 prof. Cezary Sanecki – rektor Akademii Muzycznej w Łodzi
 prof. Ryszard Zimak – rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie
 prof. Maciej Sobczak – rektor Akademii Muzycznej w Gdańsku
 dr Halina Lorkowska – rektor Akademii Muzycznej w Poznaniu
 dr hab. Jerzy Paweł Nowacki – rektor Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie
 prof. Janusz Majewski – rektor Warszawskiej Szkoły Filmowej
 prof. dr hab. Stanisław Mocek – rektor Collegium Civitas
 prof. ndzw. dr hab. inż. Maciej Krawczak – rektor Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzaniaprof. ndzw. dr hab. Jan Tutaj
 prof. ndzw. dr hab. Jan Łaszczyk – rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 prof. ndzw. dr hab. Ewa Iżykowska-Lipińska – kurator artNoble Muzyka, UMFC w Warszawie
 prof. ndzw. dr hab. Jan Tutaj – kurator artNoble Plastyka, ASP w Krakowie
 prof. ndzw. dr hab. Artur Krajewski – kurator Festiwalu Sztuk M{i}aSTO/a Gwiazd, ASP w Warszawie
 prof. Stanisław Wieczorek – dyrektor Instytutu Sztuki Mediów, ASP w Warszawie
 dr hab. Dawid Korzekwa – prezes Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej STGU
 Nina Terentiew – dyrektor Programowy Telewizji POLSAT
 Grzegorz Miecugow – dyrektor Programowy TVN24
 Sławomir Majcher – dyrektor TVP Warszawa
 Marek Żydowicz – prezes Fundacji TUMULT, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Plus Camerimage
 Roman Gutek – założyciel firmy Gutek Film, twórca festiwalu Nowe Horyzonty
 Tomasz Miłkowski – przewodniczący Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych
 Elżbieta Laskowska – dyrektor Muzeum Karykatury
 Alicja Węgorzewska – dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury
 Agnieszka Zawadowska – dyrektor Galerii Studio
 Jarosław Marek Spychała – filozof, twórca programu edukacji filozoficznej Lego-Logos
 Bogusław Chrabota – redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”
 Paweł Łubowski – redaktor naczelny magazynu „Artluk”
 Maciej Mazurek – redaktor naczelny kwartalnika „Arttak”
 Adam Radoń – dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Komiksów i Gier
 Jacek Cegiełka – prezes Fundacji Kino
 Zdzisław Pietrasik – szef działu kultury tygodnika „Polityka”, krytyk filmowy
 Artur Waczko – prezes Warszawskiej Szkoły Reklamy

Debaty, panele dyskusyjne 
 Debata – Charakter działalności twórczej w kontekście prawa autorskiego, gość honorowy debaty: Ilona Łepkowska (2022)
 Debata – Znaczenie i różnorodność konkursów artystycznych,10-lecie konkursu artNoble (2021)
 Debata – Tworzenie światowych ośrodków kultury i sztuki – w kontekście edukacji artystycznej (2020)
 Debata – Edukacja artystyczna kluczem do promocji Polski w świecie (2019)
 Debata – Finansowanie Kultury i Sztuki przez samorządy, gość honorowy debaty: Paweł Kukiz (2018)
 Debata – Początek sztuki czy jej koniec? Jak młodzi funkcjonują na zawodowym rynku, jak się rozwijają i jak zdobywają laury, gość honorowy debaty: Ernest Bryll (2017)
 Debata – Czy Sztuka nas uleczy? Artterapia i inne historie (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Fundacja po Drugie) (2016)
 Debata – O potrzebie prowadzenia konkursu artNoble i promocji studentów! (2016)
 Wykłady prof. Agata Danielak-Kujda (ASP we Wrocławiu); prof. Hanna Michalak (AM w Bydgoszczy), prof. ndzw. dr hab. Jan Tutaj (ASP w Krakowie) (2015)
 Debata – Planowanie ścieżki zawodowej studenta uczelni artystycznej w Polsce i za granicą (2015)
 Debata – Student jako obywatel – co to dzisiaj oznacza w kontekście społecznym i kulturowym (Collegium Civitas) (2015)
 Debata – Promocja absolwentów uczelni artystycznych w kraju i za granicą (2014)
 Debata – Sztuka a nauka i polityka (Collegium Civitas) (2014)
 Spotkanie – Gdzie biją legalne źródła (Legalna Kultura) (2014)
 Debata – Qvo vadis Kulturo? (Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu) (2013)

Gali artNoble towarzyszyły wydarzenia 
 Simona K. wołająca na puszczy, w reż. Anny Gryszkówny, wykonanie Agnieszki Przepiórskiej-Frankiewicz (2022)
 Zwierzenia bezrobotnego aktora – Marcin Zarzeczny (2021)
 Winda do nieba – czyli czworo po czterdziestce; spektakl (2020)
 Koncert Natalia Niemen i Michał Zator (2019)
 Koncert Same Suki (2018)
 Koncert Smolik, Kev Fox (2017)
 Koncert Summertime – Akademia Teatralna w Warszawie (2017)
 Spektakl taneczny Teatru Rozbark (Złota Maska 2015 – Bytom) – Podziemne Słońca (2016)
 Koncert Aleksandry Nieśpielak (Witold Cisło – gitara, Jakub Szydło – perkusja, Paweł Puszczało – kontrabas) (2016)
 Wystawa Fotografie i spotkanie autorskie z Januszem Gajosem (2016)
 Monodram Sławomira Hollanda – Nic nowego pod słońcem (2016)
 Monodram prof. Jana Peszka – Scenariusz dla nieistniejącego, ale możliwego aktora instrumentalnego – Bogusława Scheffera (2015)
 Recital dr hab. Anny Serafińskiej – Cały ten artJazz (2015)
 Recital Włodek Pawlik (2014)
 Rock-opera Jesus Christ Superstar – projekt Proscenium, Śródmiejski Teatr Muzyczny (2013)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 artNoble

Festiwale w Polsce
Kultura w Żyrardowie